Елиза́ров (Елизарова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 Елизаров, Вадим Альбертович (1949—2017) — советский и российский танцор, тренер, педагог по бальным танцам.
 
 
 Елизаров, Иван («Ивашка, князь Елизарьев сын») — автор рукописного учебника по геометрии 1625 года, смотри Синодальная № 42.
 Елизаров, Илья Елизарович (род. 1963) — действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
 Елизаров, Марк Тимофеевич (1863—1919) — революционер.
 Елизаров, Михаил Юрьевич (род. 1973) — писатель и автор-исполнитель песен.
 
 Елизаров, Прокопий Козьмич (?—1681) — государственный деятель.
 Елизаров, Сергей Михайлович (1922—1958) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Елизаров, Юсуф Ифраимович (1920—1974) — узбекский художник.



См. также 
 Елизаровы — русские дворянские роды
 Елизаровка
 Елизарово
 Елизаровское
 Фамилию известного хирурга Гавриила Илизарова, разработавшего компрессионно-дистракционный аппарат, часто неверно пишут как «Елизаров».